Ульфе:

 Ульфе (приток Зонтры) — река в Германии, протекает по земле Гессен. Общая длина реки 13,7 км.
 Ульфе (приток Фульды) — река в Германии, протекает по земле Гессен. Общая длина реки 10,6 км.
 Ульфе (приток Вуппера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия.